„Б“ Футболна група сезон 2013/14 е съставена от 14 отбора, които играят по 2 срещи помежду си на разменено гостуване. За победа се присъждат 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните четири отбора изпадат във „В“ група, а първите 2 се класират директно за „А“ група.

Информация

Промени след сезон 2012/13 
След края на сезон 2012/13 първенците от миналия сезон Любимец и Нефтохимик (Бургас) печелят промоция в елита, а от там изпадат Ботев (Враца), Миньор (Перник), Монтана и Етър 1924 (Велико Търново).

От Б група 2012/13 изпадат отборите на Видима-Раковски (Севлиево), Шумен 2010, Септември (Симитли) и Сливен 2000. На тяхно място влизат шампионите от четирите „В“ групи – Академик (Свищов) (Северозападна), Марек (Дупница) (Югозападна), Ботев (Гълъбово) (Югоизточна) и Добруджа (Добрич) (Североизточна).

Преди началото на сезона от участие в групата се отказват Етър и Спартак (Плевен), вследствие на което БФС решава да не попълва групата с нови отбори и съставът е намален до 14 отбора за втори пореден сезон. На 30 юли 2013 от участие се отказва Светкавица (Търговище), а на следващия ден това прави и Чавдар (Етрополе). На 2 август отборът на Миньор (Перник) е изваден от групата поради липса на минимален брой картотекирани футболисти.

На 6 август след специално заседание БФС включва в групата заелите второ място във „В“ групите през изминалия сезон Дунав 2010 (Русе), Витоша (Бистрица) и Хасково 2009 (Хасково). Вторият отбор в Северозападна „В“ АФГ през изминалия сезон – Ботев (Козлодуй) – не пожелава да влезе в „Б“ група, и по този начин отпада необходимостта от баражи.

Класиране

Резултати 
 Информацията е обновена за последно след мачовете изиграни на 7 май 2014.

Кръг по кръг

Позиции по кръг

Голмайстори 
 Информацията е обновена за последно след мачовете от 23-ти кръг.

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив 
 Българска професионална футболна лига
 A-PFG.com 
 Sportal.bg Статистика – Б Група 
 Sportni.bg Статистика

Бележки 

Б група